Sułówek bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Sułówek (Rzepin) (dt. Neu Zohlow), Ort der Gmina Rzepin im Powiat Słubicki der Woiwodschaft Lebus
 Sułówek (Słubice), Ort der Gmina Słubice im Powiat Słubicki der Woiwodschaft Lebus
 Sułówek (Sułów), Dorf der Gmina Sułów im Powiat Zamojski der Woiwodschaft Lublin